Seven Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Seven Springs (Florida)
 Seven Springs (Indiana), Ort im Harrison County, Indiana
 Seven Springs (Mississippi), Ort im Hinds County, Mississippi
 Seven Springs (New Mexico), Ort im Sandoval County, New Mexico
 Seven Springs (North Carolina), Ort im Wayne County, North Carolina
 Seven Springs (Pennsylvania), Ort im Somerset und Fayett County, Pennsylvania

Seven Springs ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:
 Seven Springs (Gloucestershire), ein Ort in Gloucestershire